Wiki může být:

 Wiki – druh webu
 Wiki (rapper) – americký rapper
 Wikipedie – internetová encyklopedie
 WikiWikiWeb – web